Spiritus kan syfta på:
Spiritus (folktro) – i folktro ett djur eller föremål som ansågs bringa rikedom
Spiritus fortis  –  kemiskt ren etanol av hög koncentration, se läkarsprit
Spiritus – livskraft hos människor, se ande
Spiritus asper – diakritiskt tecken i äldre grekisk ortografi
Spiritus lenis – diakritiskt tecken i äldre grekisk ortografi